

Sciences et techniques 
 En astronomie, le Grand Rift est une nébuleuse obscure voilant une partie de la Voie lactée.

Toponyme 
 La vallée du Grand Rift est un ensemble géographique et une formation géologique en Afrique.